Йельский — прилагательное, связанное с названием Йельского университета:
 Йельский университет (англ. Yale University) — один из известнейших университетов США, находится в г. Нью-Хейвен (штат Коннектикут).
 Йельские системы романизации — системы романизации четырех восточноазиатских языков — китайского (путунхуа), кантонского, корейского и японского — которые были разработаны в Йельском университете.
 Йельский экономический журнал
 Йельско-колумбийская южная обсерватория
 Йельский колледж

Примечание 
Транслитерацией , в значениях не связанных с университетом, является Йейл.

См. также 
 Эли Йель - купец, губернатор Мадраса.
 Йель-Боул — стадион
 Йель Булдогс — футбольная команда

Йельский университет